Miejscowości w USA:
 South Coventry – jednostka osadnicza w stanie Connecticut, w hrabstwie Tolland
Gminy w USA:
 South Coventry (ang. South Coventry Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester